czynnik – element biorący udział w mnożeniu
 czynnik termodynamiczny (cz. grzewczy/chłodzący, także: chłodziwo) – rodzaj czynnika roboczego
 czynnik rakotwórczy
 czynniki glebotwórcze
 czynnik indukowany hipoksją 1
 czynnik indukowany hipoksją 2
 czynnik IX 
 czynnik V Leiden
 czynnik von Willebranda
 czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego
 czynnik etiologiczny
 czynniki produkcji
 czynnik w analizie czynnikowej
 „Czynnik PSI” - serial

Zobacz też 
 faktor